Avard ist der Name von

 François Avard (* 1968), kanadischer Schriftsteller
 Sampson Avard (1800–1869), Anführer der Daniten
 Avard (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten